

Patronymes 

Les personnalités suivantes portent le nom Fakoly

 Tiken Jah Fakoly (né en 1968), chanteur, auteur compositeur ivoirien
 Doumbi Fakoly (né en 1944), écrivain malien

Homonymie de patronyme
Patronyme africain